Элиас М’Барек (; род. 29 мая 1982, Мюнхен, Германия) — немецко-австрийский актёр тунисско-австрийского происхождения, известен по роли Чема Озтюрка в популярном сериале «Турецкий для начинающих». Первое его появление на большом экране — фильм «Девочки сверху». Позже Элиас сыграл одну из главных ролей в фильме «Состав».

Биография 
Элиас родился 29 мая 1982 года. Его отец — тунисец, мать — австрийка. И хоть историческая родина его отца была далека от тех мест, где он появился на свет, тем не менее он нес на своих плечах тяжёлое бремя своей семьи, вынужденной покинуть родные места в поисках лучшей доли. Детство и юность мальчика прошли в баварском городе Мюнхене.

Карьера 
Элиас с самого раннего возраста познал трудности общения с местными ребятами, особенно на фоне возрастающего страха перед исламским терроризмом. Но его обаяние, внешняя привлекательность и открытость сделали своё дело. Благодаря врождённой артистичности натуре Элиас был замечен сотрудниками киностудии и был приглашён на небольшую роль в сериале Rosa Roth в 1994 году. Элиасу в то время было всего 12 лет. В 1996 году он сыграл эпизодическую партию в телесериале «Место преступления» и окончательно утвердился в своем решении стать актером.

В дальнейшем талантливый юноша продолжал сниматься как в сериалах, так и в рекламных роликах, помогая при этом своей многочисленной родне. Впервые он обратил на себя внимание широкой массы зрителей в картине, известной в российском прокате как «Девочки сверху» в 2001 году. Начинающий актер нашёл в себе силы искать применение своему дару в серьезных лентах, не остановившись на легкомысленном амплуа героя-любовника. Следующие его работы проникнуты темой столкновения различных культур и мировоззрений, например, в многосерийном фильме «Турецкий для начинающих», который приобрёл культовую популярность у немецких зрителей и завоевал множество наград и кинопремий. В полнометражной картине «Состав» актер мастерски сыграл роль одного из четырёх друзей. В фильме затронута классическая тема дружбы, любви и верности в сочетании со стремлением найти своё место в большом мире.

Фильмография 

щ

Примечания

Ссылки